Vallejo-Nájera o Vallejo-Nágera puede referirse a:
Antonio Vallejo-Nájera (1889-1960) psiquiatra español.
Juan Antonio Vallejo-Nágera (1926-1990), psiquiatra español, hijo de Antonio.
Alejandra Vallejo-Nágera (1958), psicóloga española, hija de Juan Antonio.
Íñigo Vallejo-Nágera, novelista.
María Vallejo-Nágera (1964), escritora española, hija también de Juan Antonio.
 José Ignacio Vallejo-Nágera (m. 2007), ingeniero español, hijo de Antonio.
 Antonio Vallejo-Nágera (1968), antropólogo, hijo de José Ignacio.
 Samantha Vallejo-Nágera (1969), chef española, hija de José Ignacio.
 Nicolás Vallejo-Nágera, "Colate" (1972), empresario español y exmarido de Paulina Rubio, hijo de José Ignacio.